Committee (englisch für „Kommission“) steht für

 Committee Bay, Gewässer vor der Nordküste des britischen Überseegebiets Südgeorgien

 The Committee steht für:
 The Committee (Band), multinationale belgische Black-Doom-Band (ab 2007)
 The Committee (Film), britischer Film von Peter Sykes (1968) 
 The Committee (Comedygruppe), US-amerikanische Improvisations-Comedy-Gruppe

Siehe auch:
 Executive Committee (US-Sonderausschuss 1962)

 Komitee (Begriffsklärung)